Сивачёв (Сивачёва) — русская фамилия. Известные носители:

 Сивачёв, Михаил Гордеевич (1878—1937) — русский советский писатель.
 Сивачёв, Николай Васильевич (1934—1983) — советский историк, специалист по новой и новейшей истории США.